Argon steht für:

 Argon, chemisches Element
 Argon Verlag, deutscher Hörbuchverlag
 Argon (Automarke), britische Automarke
 ARGON, Chiffrieralgorithmus, siehe T-310/50 #Chiffrieralgorithmus

Argon ist der Familienname folgender Personen:
 Ali S. Argon (1930–2019), türkisch-US-amerikanischer Physiker und Materialwissenschaftler

Siehe auch:
 Argon2, Passwort-Hashing-Verfahren zur Schlüsselableitung